Bolko – staropolski derywat od słowiańskiego imienia męskiego Bolesław

Władcy
 Bolko I opolski (ok. 1256–1313) – książę opolski
 Bolko I Surowy (ok. 1254–1301) – książę świdnicki i jaworski
 Bolko II Mały (ok. 1310–1368) – książę świdnicki i jaworski
 Bolko II Opolski (ok. 1300–1356) – książę opolski
 Bolko II Ziębicki (1300–1341) – książę ziębicki
 Bolko III Opolski (ok. 1330–1382) – książę opolski i strzelecki
 Bolko III Ziębicki (ok.1346–1410) – książę ziębicki
 Bolko IV Opolski (ok. 1365–1437) – książę opolski
 Bolko V Husyta (ok. 1400–1460) – książę głogówecki, prudnicki, niemodliński i strzelecki

Nazwy geograficzne
 Bolko – wyspa na Odrze
 Bolko – dawna nazwa miejscowości Nowa Wieś Królewska (od 1955 części Opola)
 Bolko – ok. 400-letni dąb w województwie lubelskim

Jednostki pływające
 ORP Bolko – polski okręt ratowniczy, w służbie 1982–2006
 Bolko (H-11) - polski holownik, w służbie od 2020